Alexa kan avse:

Biologi
 Alexa (växter) – ett släkte av ärtväxter

Företag
Alexa Internet – ett företag som mäter Internet-trafik
Alexa (köpcentrum) – ett köpcentrum vid Alexanderplatz i Berlin

Personer
 Alexa (namn) – ett flicknamn, en sammandragning av Alexandra

Produkter
Amazon Alexa - Amazons digitala assistent